Камен из Танаиса () је сачувани споменик са епиграфским натписима из 3. века. Пронађени су у луци Танаис на полуострву Крим. У то време, Танаис је насељавало грчко и сарматско становништво. Састоји се од две камене плоче. Једна од њих је оштећена и није у потпуности реконструисана. Друга је у потпуности очуваан и датира 220. године. Открио их је руски археолог Павел Михаилович Леонтјев 1853. године, а данас се чувају у лапидаријуму музеја Ермитаж у Санкт Петербургу.

Натписи су направљени у знак почетка изградње града Танаиса. Написани су на старогрчком језику, и у оригиналу гласе:

Спољашње везе 
 N. Black Sea — Tanais — 173-211 AD — IosPE II 445
 N. Black Sea — Tanais — 220 AD — IosPE II 430

Сармати
Историја Русије у старом веку
Историја Балкана